

Biologie
Vache peut faire référence en français à plusieurs animaux :

 Vache, nom générique donné aux bovins de l'espèce Bos taurus
 Vache, la femelle d'un bovin
 Vache, espèce de requin
 Galeus melastomus - vache
 Ginglymostoma cirratum - vache de mer
 Hexanchus nakamurai - requin-vache

Sports
 En escalade, une vache est une longe généralement utilisée pour s'accrocher à un relai.
 En parachutisme, une vache est un terrain plus ou moins vierge, distinct de la zone prévue à cet effet, où un pratiquant atterrit de manière improvisée (à la suite d'une avarie matérielle, à une erreur de reconnaissance ou de navigation sous voile). Plutôt que d'atterrir, il se dit que le parachutiste s'est « vaché ». La vache est généralement un terrain vague, des champs, un jardin privatif s'il est suffisamment grand, un parc, en fonction de la topographie avoisinant la zone de largage et de la marge de manœuvre dont bénéficie le parachutiste. Les forêts, étendues d'eau et zones urbanisées et construites sont proscrites pour ces atterrissages improvisés en raison des risques pour le matériel et des risques de blessures, voire de mort pour le pratiquant et les tiers.
 En vol à voile, une vache est un atterrissage « auprès des vaches » par opposition à celui sur un terrain officiel. Par extension, tout terrain non prévu officiellement à un usage aéronautique, mais où un planeur peut physiquement se poser est une vache. Une vache est une solution de secours qui ne permet pas physiquement ou légalement le décollage. Un planeur vaché quitte une vache par voie terrestre.

Jeu 
 La Vache est un jeu de cartes, dénommé également aluette.

Punition 
La vache est, en argot scolaire breton, le nom du symbole, un objet punitif utilisé par les instituteurs de France à partir de 1925 pour éradiquer les langues locales et créer une unité linguistique française.

Toponymie 

Lac des Vaches, un lac situé à proximité du col de la Vanoise dans les Alpes, en France ;
Lac de la Vache, un lac du Québec ;
Rivière aux Vaches, un affluent de la rivière Saint-François coulant dans la région administrative du Centre-du-Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en Québec, Canada.
Puits des Vaches, un ancien puits du charbonnage des Quatre-Jean dans la région de Liège, en Belgique.

Voir aussi

Notes et références